Забава — заняття з метою розважитися, повеселитися; розвага, гра. Також зібрання, на якому розважаються, веселяться.

Забава (село)

Населені пункти та їхні частини
 Забава — село в гміні Радлув Тарнівського повіту Малопольського воєводства
 Забава — село в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Забава — частина міста Скочув у Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Забава — лісова осада в гміні Ксьонж-Велькопольський Сьремського повіту Великопольського воєводства

Забава (Загорє-об-Саві)

 Театр пісні «Забава»

Посилання 
Забави  //

Примітки